IHE est un sigle qui peut désigner :.
 Integrating the Healthcare Enterprise, une initiative des professionnels de la santé destinée à améliorer la façon selon laquelle les logiciels du domaine échangent leurs informations ;
 Institution of Higher Education (en français, établissement d'enseignement supérieur) ;
 Insensitive high explosive, appelé explosif brisant insensible en français, un type de munition résistant aux chocs et au feu.

Voir aussi 
 UNESCO-IHE ou IHE Delft (où IHE signifie Institution of Higher Education), le plus grand institut d'éducation scientifique relative à l'eau dans le monde et le seul institut dans le système de l'ONU autorisé à délivrer des diplômes reconnus de Masters ès Sciences (MSc) et de doctorats (PhD)